

Persone
 Anna Maria Šemberová von Boskovic und Černá Hora – principessa consorte del Liechtenstein
 Ioan Hora – calciatore rumeno
 Jakub Hora – calciatore ceco
 Jan Hora – nuotatore e pallanuotista cecoslovacco
 Josef Hora – poeta cecoslovacco

Altro
 Černeča Hora – collina situata sulla riva del Dnepr, Ucraina,
 Hora – parola latina equivalente al suo corrispettivo italiano ora
 Zero Hora – quotidiano brasiliano